

Musica 
 Back to Basics – album di Billy Bragg del 1987
 Back to Basics - The Essential Collection – album di Olivia Newton-John del 1992
 Back to Basics – album di Alan Hull del 1994
 Back to Basics – album degli Anvil del 2004
 Back to Basics – album di Beenie Man del 2004
 Back to Basics – album di Christina Aguilera del 2006

Televisione 
 Punto e basta (Back to Basics) – episodio della seconda stagione di Una bionda per papà